Un cyathe peut être :
 Un petit vase grec
 Une inflorescence partielle en forme de coupelle des euphorbes